Pacasmayo (stad), een stad in Peru
Pacasmayo (provincie), een provincie van Peru
Pacasmayo (district), een district van Peru